Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e l'hanno difeso, battendo in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (secondo turno)

Wildcard

  Novak Đoković /  Filip Krajinović (primo turno)

  Jonathan Erlich /  Richard Gasquet (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2014
ATP World Tour 2014